Freitag bezeichnet:

 Freitag, einen Wochentag
 Freitag (Familienname), einen deutschsprachigen Familiennamen
 FREITAG lab. ag, Schweizer Unternehmen, Hersteller von Taschen aus LKW-Planen  
 Freitag, den Gefährten von Robinson Crusoe im gleichnamigen Roman von Daniel Defoe
 Eberhard Freitag, eine Figur der Fernsehserie Sesamstraße, siehe Sesamstrasse #Weitere_Figuren
 der Freitag (ehemals Freitag), eine in Berlin erscheinende Wochenzeitung
 Freitag (Drama), ein Drama von Hugo Claus
 Freitag Gruppe, Unternehmen in Parsberg

Siehe auch: 
 Freitags
 Freytag, Frydag
 Rußiger Freitag
 Wort zum Freitag
 Freitagsgesellschaft (Begriffsklärung)
 Der Freitag nach dem Freitag nach dem Sonntag
 Vrijdag